Landtagswahlkreis 6 steht für folgende Wahlkreise:

in Baden-Württemberg:
 Landtagswahlkreis Leonberg (seit 1976)
 Landtagswahlkreis Heilbronn-Stadt (1956 bis 1972)

in Bayern:
 Wahlkreis Unterfranken (seit 1950)

in Berlin:
 Wahlkreis Charlottenburg-Wilmersdorf 6
 Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg 6
 Wahlkreis Lichtenberg 6
 Wahlkreis Marzahn-Hellersdorf 6
 Wahlkreis Mitte 6
 Wahlkreis Neukölln 6
 Wahlkreis Pankow 6
 Wahlkreis Reinickendorf 6
 Wahlkreis Steglitz-Zehlendorf 6
 Wahlkreis Tempelhof-Schöneberg 6
 Wahlkreis Treptow-Köpenick 6

in Brandenburg:
 Landtagswahlkreis Havelland II (seit 2004)
 Landtagswahlkreis Oberhavel II (1994 und 1999)
 Landtagswahlkreis Templin I – Angermünde I (1990)

in Hamburg:
 Wahlkreis Stellingen – Eimsbüttel-West (seit 2008)

in Hessen:
 Wahlkreis Waldeck-Frankenberg II (seit 1983)
 Wahlkreis 6 (Hessen, 1970–1982)
 Wahlkreis 6 (1950 bis 1966), siehe Liste der Landtagswahlkreise in Hessen #Liste der Wahlkreise zwischen 1950 und 1966
 Wahlkreis VI (1946), siehe Liste der Landtagswahlkreise in Hessen #Liste der Wahlkreise bei der Landtagswahl 1946

in Mecklenburg-Vorpommern:
 Landtagswahlkreis Hansestadt Rostock III (seit 2016)
 Landtagswahlkreis Rostock III (1994 bis 2011)
 Landtagswahlkreis Schwerin, Land – Hagenow II (1990)

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Gifhorn-Süd (seit 2008)
 Landtagswahlkreis Peine-Land (1982 bis 2003)
 Landtagswahlkreis Hannover-Linden (1947 bis 1978)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Rhein-Erft-Kreis II (seit 2005)
 Landtagswahlkreis Euskirchen II (2000)
 Landtagswahlkreis Heinsberg II (1975 bis 1995)
 Landtagswahlkreis Erkelenz (1966 und 1970)
 Landtagswahlkreis Jülich (1950 bis 1962)
 Landtagswahlkreis Jülich – Düren-Nord (1947)

in Rheinland-Pfalz:
 Wahlkreis Montabaur (seit 1991)
 Landtagswahlkreis 6 (1971), siehe Liste der Landtagswahlkreise in Rheinland-Pfalz #1970
 Landtagswahlkreis 6 (Rheinland-Pfalz) (1951 bis 1967)

in Sachsen:
 Wahlkreis Zwickau 2 (seit 2014)
 Wahlkreis Aue-Schwarzenberg 2 (2004 und 2009)
 Wahlkreis Westerzgebirge 2 (1994 und 1999)
 Wahlkreis Leipzig II (1990)

in Sachsen-Anhalt:
 Landtagswahlkreis Burg (seit 1990)

in Schleswig-Holstein:
 Landtagswahlkreis Dithmarschen-Schleswig (seit 2017)
 Landtagswahlkreis Schleswig (2012)
 Landtagswahlkreis Schleswig-Nord (2005 und 2009)
 Landtagswahlkreis Flensburg-Land (1992 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Husum-Eiderstedt (1954 bis 1988)
 Landtagswahlkreis Husum (1947 und 1950)

in Thüringen:
 Wahlkreis Wartburgkreis II – Eisenach (seit 1999)
 Wahlkreis Wartburgkreis II (1994)
 Wahlkreis Eisenach II – Mühlhausen II (1990)

in Österreich:
 Landtagswahlkreis 6 (Burgenland)
 Landtagswahlkreis Hollabrunn, Niederösterreich
 Landtagswahlkreis Zell am See, Salzburg
 Landtagswahlkreis Landeck, Tirol